Одю́н ():
 Одю́н-ле-Рома́н
 Одюн-ле-Роман (), коммуна во французском департаменте Мёрт и Мозель
 Одюн-ле-Роман (кантон) (), кантон во Франции, находится в регионе Лотарингия